Hans Christian Joachim Gram henviser til:

 Christian Gram (1853-1938), dansk bakteriolog
 H.C. Gram (1890-1965), dansk kliniker